Sigulda (stad), stad in Letland
 Siguldas novads (Siguldas novads), provincie in Letland